Spinédzserek, 1995-ben bemutatott amerikai ifjúsági filmvígjáték  Amy Heckerling rendezésében
Spinédzserek, a film alapján készült, 1995 és 1996 között futó amerikai televíziós szitkom